ADP est un sigle qui peut faire référence à :
 absorption à deux photons, un phénomène physique découvert par Maria Goeppert-Mayer ;
 action à dividende prioritaire ;
 adénosine diphosphate, un des intermédiaires de la respiration cellulaire en biochimie ; 
 accès douloureux paroxystique, l'exagération transitoire d'une douleur de fond habituellement stable et contrôlée par un traitement opioïde ;
 adénopathie ;
 Aéroports de Paris, la société gérant les aéroports d'Orly et de Paris-Charles-de-Gaulle ;
 Automatic Data Processing, une société spécialisée dans l'externalisation de la fonction RH (ADP GSI) ;
 L'amour est dans le pré, une émission de télévision française de télé-réalité diffusée sur la chaîne M6 ;
 administration du personnel, une fonction souvent exercée en entreprise par la Direction des ressources humaines ;
 assistant de poche ;
 Association pour le développement de la philatélie ;
 assurance de personnes.

ADP est un code qui peut signifier :
 peseta andorrane (selon la norme des codes de monnaies ISO 4217), une ancienne monnaie de l'Andorre - disparue en 2002, et désormais remplacée par l'euro ;
 .

Code